A Barcsi járás Somogy vármegyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye Barcs. Területe 696,47 km², népessége 23 817 fő, népsűrűsége pedig 34 fő/km² volt 2013. elején. 2013. július 15-én egy város (Barcs) és 25 község tartozott hozzá.

A Barcsi járás a járások 1983. évi megszüntetése előtt is létezett, 1896 és 1978 között. Az 1950-es megyerendezésig Somogy vármegyéhez, azután pedig Somogy megyéhez tartozott és székhelye mindvégig Barcs volt.

Települései

Története

Források 
 A 218/2012. (VIII. 13.) számú kormányrendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról (Magyar Közlöny 2012. évi 107. szám, 2012.augusztus 13.)
 Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2013., KSH

Somogy megye járásai
Somogy vármegye járásai
Barcs